«Земля и фабрика» (ЗИФ) — советское государственно-акционерное издательское общество 1920-х годов. Основано в 1922 году. Выпускало отдельные произведения и собрания сочинений советских писателей, классиков зарубежной литературы, а также периодические издания. В 1930 году вошло в состав Государственного издательства художественной литературы.

Серии 
 Русская художественная литература
 Иностранная художественная литература
 Библиотека краеведения и приключений
 Библиотека критики и искусствоведения, литературные памятники и мемуары
 Рабоче-крестьянская библиотека
 Библиотека сатиры и юмора
 Библиотека русской и иностранной критики

Журналы 
 «Тридцать дней»
 «Всемирный следопыт»
 «Вокруг света» (в качестве приложения к «Всемирному следопыту»)
 «Турист» (в качестве приложения к «Всемирному следопыту»)
 «Земля Советская»
 Альманах «Земля и фабрика»
 Альманах «Ровесники»

Источники 
 
 «Земля и фабрика» // Литературная энциклопедия
 «Земля и фабрика» в «Музее книги Красноармейской ЦБС»

Издательства, основанные в 1922 году
Издательства СССР
Издательства, закрытые в 1930 году